

Sigle 
 Minnesota Public Radio  – radio pubblica statunitense 
 Morbillo-Parotite-Rosolia: vaccino trivalente
 Multiplanar Reformation – algoritmo di ricostruzione per immagini radiologiche
 Movimento Rivoluzionario Popolare è un gruppo armato ricollegabile all'estrema destra, fuoriuscito nel 1979 da Costruiamo l'azione

Codici 
 MPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mc Pherson (Stati Uniti)
 mpr – codice ISO 639-3 della lingua vangunu

Musica 
 Mpr – singolo di Pop Smoke del 2018

Altro 
 mpr – con riferimento alla concessione di titoli nobiliari, ne indica la trasmissibilità al maschio primogenito